Lopes-Curval ist der Familienname folgender Personen:

* Julie Lopes-Curval, französische Drehbuchautorin und Regisseurin
 Philippe Lopes-Curval (1951–2023), französischer Regisseur